Miejscowości w USA:
 Onalaska – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Polk
 Onalaska – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Onalaska – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Onalaska – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis

Gminy w USA:
 Onalaska (ang. Onalaska Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse